Gießer oder Giesser ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gießer (* 1992), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Karl Giesser (1928–2010), österreichischer Fußballspieler
 Roland Gießer (* 1971), deutscher Fotograf, Filmemacher und -produzent mit Schwerpunkt Werbefilm

Siehe auch:

 Gießen (Begriffsklärung)
 Angiesser